Indywidualne Mistrzostwa Danii na Żużlu 1977 – cykl turniejów żużlowych, mających na celu wyłonienie najlepszych żużlowców w Danii w sezonie 1977. Tytuł zdobył Ole Olsen.

Finał 
 Fredericia - 31 lipca 1977

Bibliografia 
 Indywidualne Mistrzostwa Danii na żużlu

1977
1977 w sporcie żużlowym
1977 w Danii